Двойнóй простóй у́зел () — контрольный узел в альпинизме, который завязывают на альпинистской верёвке после основного узла и часто ошибочно называют «половиной грейпвайна». В «Книге узлов Эшли» узел описан под номером 516 и названием  («двойной простой» узел), если используют в качестве стóпорного узла в морском деле. Если узел используют для утяжеления на концах тросов плети при казни называют  («кровавым» узлом). Кровавый узел мог быть завязан двойным простым узлом, тройным, четверным. Является основой для завязывания соединяющего узла «грейпвайн» (двойного рыбацкого узла) и узла «баррел» (двойного бегущего простого узла). Стопорный двойной простой узел, который завязывают на опоре превращается в крепёжный узел и называют «питоновым» узлом.

Способ завязывания 

Существуют 2 способа завязывания узла:
 Завязать простой узел, но с дополнительным полуузлом
 Обернуть тремя или более шлагами ходовым концом вокруг коренного и вдеть конец внутрь шлагов

Достоинства 
 Узел — надёжный

Недостатки 
 Трудно и долго развязывать

Применение

В альпинизме 
В альпинизме узел часто ошибочно называют «половиной грейпвайна».
 Альпинисты используют в качестве контрольного узла, предотвращающего развязывание восьмёрки в самостраховке по причине переменных нагрузок
 Также используют как стóпорный узел на конце верёвки, предотвращающий выскальзывание конца верёвки из спускового устройства

Иного применения не находит.

В морском деле 
 В морском деле двойной простой узел применяют в качестве стопорного узла на конце троса
 Для утяжеления тросов плети для казни и тогда называют «кровавым» узлом

В быту 
 В портняжном и переплётном делах узел применяют для утолщения конца нити, то есть как стопорный узел

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. 
 Timothy W. Kidd, Jennifer Hazelrigs, Rock climbing. Wilderness Education Association (U.S.) 
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. 
 Василий Васильевич Новиков, Узлы. Способы вязания и применение, — М.: ООО Издательство Лабиринт Пресс, 2003. — 48 с., 10000 экземпляров ISBN 5-9287-0413-5
 Куряшкин Андрей Николаевич, Техника вязки узлов. Теория и практика. — Семей. 2014. — 842 с. ISBN 978-601-80497-5-0
 Шпаковский Марк Максимович, Большая энциклопедия узлов — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 256 с.: ил. — (Подарок настоящему мужчине), 2000 экз. 
 Будворт, Джефри. Узлы. Полная энциклопедия. Более 200 способов вязания узлов. — Москва: Эксмо, 2014. — 256 с.: ил. — 
 Колин Джермен, Большая книга узлов: Издательство «Кладезь-Букс»; 2008; 114 с. 
 The Safe Climbing Book of Knots — Knots and Hitches for Professional Tree Work: Compendium of knots and hitches for use in Professional Tree Work: University of Copenhagen; Nødebo; August 2018; second edition

Примечания

Ссылки 
 
 Двойной простой узел — статья на сайте animatedknots.com
 Кровавый узел — статья из книги Л. Скрягина «Морские узлы»
 Двойной простой узел — статья о двойном простом (кровавом) узле
 Двойной простой узел — статья на сайте prouzli.ru
 Двойной простой узел — статья на сайте knots3d.com

См. также 
 Список узлов

Затягивающиеся узлы
Узлы для утолщения верёвки
Стопорные узлы
Узлы, применяемые в альпинизме
Морские узлы
Узлы